Евге́ний Бело́в:
 Белов, Евгений Александрович (1826—1895) — русский историк и педагог, литературный критик.
 Белов, Евгений Владимирович (1942—2015) — российский дипломат.
 Белов, Евгений Иванович (род. 1945) — мэр Омска.
 
 Белов, Евгений Семёнович (1913—1993) — советский певец.